Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Kobiet 1994 rozgrywano w São Paulo i Belo Horizonte (Brazylia).

Drużyny uczestniczące

Faza grupowa

Grupa A 
 Belo Horizonte

Wyniki

Tabela

|}

Grupa B 
 São Paulo

Wyniki

Tabela

|}

Grupa C 
 Belo Horizonte

Wyniki

Tabela

|}

Grupa D 
 São Paulo

Wyniki

Tabela

|}

Faza finałowa 
 São Paulo

Baraże o ćwierćfinał

Mecze o rozstawienie 
 Belo Horizonte

Ćwierćfinały

Mecze o miejsca 5-8. 

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Mecze o miejsca 1-4.

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Klasyfikacja końcowa 

Mistrzostwa świata w piłce siatkowej
1994 w piłce siatkowej
1994 w Brazylii
Piłka siatkowa w Brazylii
Sport w Belo Horizonte
Sport w São Paulo